

Sportszponzoráció

A szponzoráció 
A szponzoráció egy olyan megállapodás, amelyben egy vállalat vagy márka pénzbeli vagy más anyagi forrásokat biztosít egy sport eseménynek, csapatnak vagy egy sportolónak, cserébe pedig a vállalat vagy márka általában megjelenik a sport eseményen vagy az adott sportoló vagy csapat tevékenységével kapcsolatos promóciós anyagokban. A szponzoráció a marketingkommunikáció egyik formája, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy célzott módon érjék el a potenciális ügyfeleket és erősítsék a márka kapcsolatát az adott közösséggel vagy eseménnyel.
Például, ha egy autógyártó vállalat szponzorál egy sporteseményt, akkor a vállalat általában jelentős összeget fizet az eseményt szervező szervezetnek, cserébe azonban a vállalat neve és logója megjelenik az esemény hirdetéseiben, a sportcsapatok által használt felszerelésen, valamint az esemény helyszínén. Ezáltal a vállalat széles körben megjelenik és növeli a márka ismertségét, illetve erősíti a márka kapcsolatát a sportrajongók és az adott közösséggel. Így a szponzorálás a marketing egy olyan formája, amelyben egy szervezet (a szponzor) erőforrásokat biztosít egy másik szervezet (a szponzorált) számára. A szponzoráció alapja a pénzügyi támogatás, azonban lehetséges a promóciós anyagok vagy más típusú segítség formájában is. A szponzor számára az elsődleges előny a nagyobb láthatóság és a márka nagyobb elismertsége. 
Azonban a szponzoráció nem csak a sport eseményekre korlátozódik, hanem lehet például kulturális rendezvények, konferenciák, kiállítások vagy akár jótékonysági események szponzorálása is.

Mi a különbség a támogatás és a szponzoráció között? 
A támogatás esetén az összeg gyakorlatilag ajándékozásra kerül és jogilag nem várhatsz érte ellenszolgáltatást, tehát ez nem sokban tér el az adományozástól. Azonban a szponzorációkor olyan, üzleti célú megállapodás születik a szponzor és a szponzorált között, amelynél – megfelelő marketingstratégia birtokában – a szponzorációért megjelenést, reklámértéket kap, hosszú távon pedig építi vele az adott cég imázsát, ismertségét. Összefoglalva, ha szponzorálunk, akkor ellenértékét kérünk és kapunk, ha támogatunk, akkor nem kötelező az ellenérték.

Szponzori megállapodások céljai 
Amikor két fél közötti sport szponzori megállapodásokról van szó, fontos, hogy a felek tisztában legyenek az elvárt eredményekkel. Pontos és világos tervvel rendelkezzenek arról, hogyan fogják azokat elérni. A szponzoroknak például mérlegelniük kell, hogy milyen típusú promóciót várnak el a szponzorált sportolótól, csapattól és, hogy mennyi finanszírozást hajlandóak biztosítani e szolgáltatásokért cserébe. A szponzorációs megállapodások legfontosabb célja, hogy mindkét fél méltányos ellentételezést kapjon erőfeszítéseiért, hogy hosszú távon mindketten profitáljanak a partnerségből.

Sportszponzorációs megállapodás lépései 
A szerződésben rögzített feltételek és kötelezettségek mind a szponzor, mind a szponzorált fél számára megfelelőnek kell lennie. A következő lépések segíthetnek a sikeres megállapodás megkötéséhez:

Határozzuk meg a célokat: Tisztázzuk, hogy milyen célokat szeretnénk elérni a szponzorációs megállapodással. Legyen világos, hogy miért szeretnénk szponzorálni az adott sporteseményt, csapatot vagy sportolót, és milyen előnyöket várunk cserébe.

Állapítsuk meg a költségvetést: Határozzuk meg, hogy mennyit tudunk és szeretnénk költeni a szponzorációra. Fontos, hogy a költségvetésünk megfelelő legyen ahhoz, hogy az elvárt eredményeket el tudjuk érni.

Személyes megbeszélések: Tárgyalásokat kell folytatunk, hogy megtaláljuk a megfelelő megállapodást a szponzorrációra. Fontos, hogy a szponzorációs szerződésben rögzített feltételek és kötelezettségek mindkét fél számára megfelelőek legyenek, és ne sértsék sem az egyik, sem a másik fél jogait.

Szerződés megkötése: A szerződésben minden részletet pontosan rögzítünk, beleértve a szponzorációs támogatás összegét, az előnyöket, a jogokat és a kötelezettségeket.
Megvalósítás: A megállapodás megkötése után elkezdjük a szponzoráció megvalósítását, és biztosítjuk, hogy betartsuk a szerződésben foglaltakat. Az eredményeket rendszeresen értékeljük, és szükség esetén módosítjuk a megállapodást, hogy biztosítsuk a céljaink elérését.

Szponzorációs eredmények mérése 
A szponzoráció hatékonyságának mérése a sportban elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a szponzorok megkapják a kívánt megtérülést. A szponzoráció hatékonyságának mérésére leggyakrabban olyan mérőszámokat használnak, mint a márkaismertség, a márka elkötelezettsége és a lead generálás. A márkaismertségi mérőszámok arra vonatkoznak, hogy hányan ismerik és ismerik fel a szponzor márkáját. Ez felmérésekkel, interjúkkal, fókuszcsoportokkal vagy akár online közvélemény-kutatásokkal is mérhető.

Média megjelenések nyomon követése: A szponzorált sportesemények, csapatok vagy sportolók megjelenéseinek nyomon követése a média különböző csatornáin (TV, rádió, online, nyomtatott sajtó) segíthet a szponzoráció hatékonyságának mérésében.

Közösségi média nyomon követése: A közösségi média felületein való megjelenések és interakciók nyomon követése, beleértve a követők számának és aktivitásának növekedését, a hozzászólásokat és megosztásokat, szintén segíthet a hatékonyság mérésében.

Kérdőívek kitöltése: A sporteseményeken résztvevő vagy azokat követő emberek véleményeinek és élményeinek megismerése érdekében kérdőívek kitöltése is hatékony módszer lehet.
Adatok elemzése: Az adatelemzés segítségével a szponzoráció hatékonysága mérhető, beleértve a vásárlási és látogatási szokásokat, a termékértékesítést, valamint a szponzoráció által generált bevételt.

Költség-haszon elemzés: Az általános költségek és az eladási adatok összevetése segíthet a szponzoráció hatékonyságának mérésében, és azt is megmutathatja, hogy az adott sportesemény, csapat vagy sportoló szponzorációja milyen hatással van a vállalat pénzügyi teljesítményére.

A szponzorációs teljesítménymérésnek olyan minőségi adatokat is tartalmaznia kell, mint például a hangulatelemzés és az ügyfelek visszajelzései, hogy átfogóbb képet kapjunk az általános hatékonyságról. A hangulatelemzés segít megérteni az ügyfelek véleményét egy adott termékről vagy szolgáltatásról a közösségi médiában folytatott beszélgetéseken és megjegyzéseken keresztül. Az ügyfelek visszajelzései segítenek azonosítani azokat a területeket, amelyeken a szponzor javíthatná erőfeszítéseit, hogy maximalizálja a szponzorációs tevékenységekből származó megtérülést.

Sikeres szponzoráció ismérvei 
Összességében elmondható, hogy a pontos marketing koncepció fontos lehet a mindkét fél számára, de legfontosabb a szponzor számára, mivel segíti őt abban, hogy meggyőződjön arról, hogy a támogatás jó befektetés. A sportcsapatok cél nélküli marketing támogatása értéktelen, sőt mindkét fél számára csak addig jelent megoldást, amíg valamilyen addicionális ok fenntartja a kapcsolatot. Az a támogatás lehet értékes, ha a támogató márka magasabb ismertséget kap, vagy ha a sportcsapat rajongói a támogató termékeit nagyobb volumenben vásárolják. Végül is a sportcsapatok és a szponzorok kapcsolatának értéke és jövője jelentős mértékben függ az érték cserétől, azaz a támogatás értéke azonos vagy magasabb, mint amit a támogató kifizet a csapat, sportoló számára.